

Geografia

Hopton (Derbyshire)
Hopton-on-Sea
Hopton Cangeford
Hopton Castle
Hopton Heath
Hopton Wafers
Hopton (Staffordshire)
Hopton (Suffolk)